El término inducción hace referencia a varios artículos:

Método científico
 Razonamiento inductivo, un tipo de razonamiento en que la verdad de las premisas brinda apoyo a la verdad de la conclusión, pero no la garantiza.

 Inducción  experimental, un conocimiento que pasa de lo particular a lo global. Este se basa en el número de repeticiones o experimentos que se hacen. Véase Método científico y experimentación.

Física y matemática
 Inducción electromagnética, de un conductor moviéndose a través de un campo magnético.
 Inducción magnética, de una sección normal a la dirección del flujo.
 Inducción matemática, un método de demostración para la elaboración de una fórmula.

Medicina
 Inducción embriológica, la iniciación o causa de un cambio o proceso ontogenético.
 Inducción del parto, procedimientos para desencadenar el parto.

Derecho 

 Inducción al delito, la acción de estimular la comisión de un delito por otra persona.

Cocina
 Cocina de inducción, un tipo de cocina vitrocerámica que calienta directamente el recipiente.